The Referee – cortometraggio del 1920 diretto da Thomas La Rose
The Referee – film del 1922 diretto da Ralph Ince
The Referee – cortometraggio del 1923 diretto da Guy Kozak